Антон Веберн () е австрийски композитор.

Биография 
Роден е на 3 декември 1883 година във Виена, Австрия. През 1902 – 1906 учи музика под ръководството на Гуидо Адлер, а в периода 1904 – 1908 се занимава с музикална композиция при Арнолд Шьонберг. След 1908 година работи като оперен и симфоничен диригент в Австрия и Германия и ръководи Виенското работническо певческо дружество. От 1928 до 1938 работи като диригент на австрийско радио, но след окупацията на Австрия е отстранен и забранен от нацистите. По погрешка е убит от американски войник на 15 септември 1945 – на 61 години. 15 години след смъртта му е публикуван цикълът му „Път към новата музика“ (1960).

Автор е на много концерти, предимно за флейта, обой, кларинет, тромпет, цигулка, виола и пиано, както и квартети за саксофон, кларинет, виола и пиано.

Произведения

С опус 
 Op. 1, Passacaglia für Orchester (1908)
 Op. 2, Entflieht auf leichten Kähnen (1908), Gemischter Chor (A Cappella), Text: Stefan George
 Op. 3, Fünf Lieder aus Der Siebente Ring (1908 – 1909), Gesang und Klavier, Text: Stefan George
 1. „Dies ist ein Lied“, 2. „Im Windesweben“, 3. „An Bachesrand“, 4. „Im Morgentaun“, 5. „Kahl Reckt der Baum“
 Op. 4, Fünf Lieder zu Gedichten von Stefan George (1908 – 1909)
 1. Eingang („Welt der Gestalten“), 2. „Noch zwingt mich Treue“, 3. „Ja, Heil und Dank dir“, 4. „So ich traurig bin“, 5. „Ihr tratet zu dem Herde“
 Op. 5, Fünf Sätze für Streichquartett (1909)
 Op. 6, Sechs Stücke für großes Orchester (1909)
 Op. 7, Vier Stücke für Geige und Klavier (1910)
 Op. 8, Zwei Lieder nach Gedichten von Rainer Maria Rilke (1910)
 1. „Du, der ich’s nicht sage“, 2. „Du machst mich allein“
 Op. 9, Sechs Bagatellen für Streichquartett (1911)
 Op. 10, Fünf Stücke für Orchester (1911)
 Op. 11, Drei kleine Stücke für Violoncello und Klavier (1914)
 Op. 12, Vier Lieder für Gesang und Klavier (1915 – 17)
 1. „Der Tag ist vergangen“ (1915), 2. „Die geheimnisvolle Flöte“ („An einem Abend“) (1917), 3. „Schien mir’s, als ich sah die Sonne“ (1915), 4. „Gleich und gleich“ („Ein Blumenglöckchen“) (1917)
 Op. 13, Vier Lieder für Gesang und Orchester (1914 – 18)
 1. „Wiese im Park“ („Wie wird mir zeitlos“) (1917), 2. „Die Einsame“ („An dunkelblauem Himmel“) (1914), 3. „In der Fremde“ („In Fremdem Lande“) (1917), 4. „Ein Winterabend“ („Wenn der Schnee“) (1918)
 Op. 14, Sechs Lieder nach Gedichten von Georg Trakl (1917 – 21), Gesang und Kammerensemble
 1. „Die Sonne“, 2. „Abendland I“, 3. „Abendland II“, 4. „Abendland III“, 5. „Nachts“, 6. „Gesang einer gefangnen Amsel“
 Op. 15, Fünf geistliche Lieder (1917 – 22), Gesang und Kammerensemble
 1. „Das Kreuz, das musst’ er tragen“, 2. Morgenlied „steht auf, ihr lieber Kinderlein“, 3. „In Gottes Namen aufstehen“, 4. „Mein Weg geht jetzt vorüber“, 5. „Fahr hin, O Seel’“
 Op. 16, Fünf Canons nach lateinischen Texten (1924), Gesang und Kammerensemble
 1. „Christus factus est“ (1924), 2. „Dormi Jesu“ (1923), 3. „Crux fidelis“ (1923), 4. „Asperges me“ (1923), 5. „Crucem tuam adoramus“ (1924)
 Op. 17, Drei Volkstexte (1924), Gesang und Kammerensemble
 1. „Armer Sünder, du“ (1924), 2. „Liebste Jungfrau“ (1925), 3. „Heiland, unsere Missetaten“ (1925)
 Op. 18, Drei Lieder (1925), Gesang und Kammerensemble
 1. „Schatzerl klein“, 2. Erlösung „Mein Kind, Sieh an“, 3. „Ave, Regina Coelorum“
 Op. 19, Zwei Lieder (1926), gemischter Chor und Kammerensemble, Text: („Chinesische-Deutsche Jahres- und Tageszeiten“), Zyklus – J. W. v. Goethe
 1. „Weiß wie Lilien“, 2. „Ziehn die Schafe“
 Op. 20, Streichtrio (1926 – 1927), in zwei Sätzen
 Op. 21, Symphonie (1927 – 1928), in zwei Sätzen
 Op. 22, Quartett (1928 – 1930), Geige, Klarinette, Tenorsaxophon, Klavier, in zwei Sätzen
 Op. 23, Drei Lieder aus „viae inviae“ (1934), Gesang und Klavier
 1. „Das Dunkle Herz“ (1934), 2. „Es stürzt aus Höhen Frische“ (1933), 3. „Herr Jesus mein“ (1933)
 Op. 24, Konzert (1931 – 1934), Kammerensemble, in drei Sätzen
 Op. 25, Drei Lieder nach Gedichten von Hildegard Jone (1934), Gesang und Klavier, Text: „Die Freunde“ Zyklus – Hildegard Jone
 1. „Wie bin ich froh!“, 2. „Des Herzens Purpurvogel“, 3. „Sterne, Ihr silbernen Bienen“
 Op. 26, Das Augenlicht („Durch unsre offnen Augen“) (1935), gemischter Chor und Orchester, Text: „viae inviae“ – Hildegard Jone
 Op. 27, Variationen für Klavier (1935 – 1936), in drei Sätzen
 Op. 28, Streichquartett (1936 – 1938), in drei Sätzen
 Op. 29, Erste Kantate (1938 – 1940), Sopran Solo, gemischter Chor und Orchester
 1. „Zündender Lichtblitz“, 2. „Kleiner Flügel“, 3. „Tönen die Seligen Saiten Apolls“
 Op. 30, Variationen für Orchester (1940), in einem Satz
 Op. 31, Zweite Kantate (1943), Sopran Solo, Bass Solo, gemischter Chor und Orchester
 1. „Schweigt auch die Welt“, 2. „Sehr tief verhalten“, 3. „Schöpfen aus Brunnen“, 4. „Leichteste Bürden“, 5. „Freundselig ist das Wort“, 6. „Gelockert aus dem Schoße“

Без опус 
 Zwei Stücke für Cello und Klavier (1899)
 Drei Gedichte, für Stimme und Klavier (1899 – 1902)
 Acht frühe Lieder, für Stimme und Klavier (1901 – 1903)
 Drei Lieder, nach Ferdinand Avenarius (1903 – 1904)
 Im Sommerwind, Idyll für großes Orchester nach einem Gedicht von Bruno Wille (1904)
 Langsamer Satz für Streichquartett (1905)
 Streichquartett (1905)
 Satz für Klavier (1906)
 Sonatensatz (Rondo) für Klavier (1906)
 Rondo für Streichquartett (1906)
 Fünf Lieder, nach Gedichten von Richard Dehmel (1906 – 1908)
 Klavierquintett (1907)
 Vier Lieder, nach Stefan George (1908 – 1909)
 Fünf Orchesterstücke (1913)
 Drei Orchesterlieder (1913 – 1914)
 Cellosonate (1914)
 Kinderstück, für Klavier (1924)
 Klavierstück, im Tempo eines Menuetts (1925)
 Satz für Streichtrio (1925)

Външни препратки 

  Werke von und über Anton Webern im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
  Werke von und über Anton Webern in der Deutschen Digitalen Bibliothek
  Anton Webern Personensuche
  The Complete Works of Anton v. Webern List

Австрийски композитори
Композитори на 20 век
Класически композитори
Експресионизъм
Родени във Виена